Les Sporades peut désigner plusieurs archipels de Grèce :
 les Sporades, Sporades septentrionales ou Sporades thessaliennes au large des côtes de Thessalie et d'Eubée dans le Nord-Ouest de la mer Égée ;
 les Sporades thraces au large des côtes de Thrace dans le Nord de la mer Égée ;
 les Sporades occidentales, ou îles Saroniques, au large des côtes de l'Attique et du Péloponnèse dans le golfe Saronique et la mer de Myrto dans le Sud-Ouest de la mer Égée. Hydra, Dokos et Spetses, qui se trouvent au large de la pointe nord-est du Péloponnèse, entre le golfe Saronique et le golfe Argolique, sont parfois incluses dans les îles Saroniques.
 les Sporades orientales au large des côtes de Turquie dans le centre et l'Est de la mer Égée faisant partie de la région d'Égée-Septentionale : Chios, Ikaria, Lesbos, les îles Inousses et Samos.
 les Sporades méridionales ou Dodécanèse au large des côtes de Turquie dans le Sud de la mer Égée.

Voir aussi 
 Les îles de la Ligne, aussi appelée Sporades équatoriales.
 Les Sporades, un district régional de la périphérie de Thessalie.
 Sporades, un genre de la famille des Carabidae de l'ordre des Coleoptera.